Servì come secondo governatore della Florida dal 1849 al 1853.

Biografia
Nacque nella contea di Westmoreland, in Virginia, luogo natale, tra l'altro, di George Washington, James Monroe e altri.
Combatté nella guerra del 1812 e successivamente divenne direttore dell'ufficio postale a Richmond. Proprio durante questo periodo inventò la cassetta delle lettere dell'ufficio postale.
Nel 1828, si trasferì con la sua famiglia nel Territorio della Florida. Divenne revisore dei conti del Territorio della Florida nel 1834, presidente del consiglio legislativo nel 1838, membro della convenzione costituzionale nel 1839 e membro della prima Camera dei rappresentanti della Florida nel 1845. Divenne poi governatore della Florida il 1º ottobre 1849, carica che mantenne fino al 3 ottobre 1853.

Come governatore, cerco di migliorare il sistema di trasporto della Florida. Inoltre, si diede da fare anche per quanto riguarda il campo dell'istruzione. Il 6 gennaio 1853, firmò il disegno di legge che forniva sostegno pubblico all'istruzione superiore. L'East Florida Seminary ad Ocala è stata una delle prime scuole a utilizzare questo finanziamento, ma presto chiuse a causa della guerra civile. Nel 1866, lo stesso istituto riaprì a Gainesville dando il via anche tra l'altro all'istituzione dell'Università della Florida.

Brown ispirò l'esplorazione delle terre fertili del lago Okeechobee e incoraggiò gli allevatori e gli agricoltori, protetti dalle milizie della Florida, ad entrare nella regione. Brown fece anche uno sforzo per determinare se le Everglades dovessero essere drenate. Durante questo periodo, Fort Myers fu trasformato in un vero e proprio villaggio.

Nel 1834, Brown costruì un hotel chiamato Brown's Inn a Tallahassee. Nel 1839 era conosciuto come City Hotel, nel 1840 come Adelphi e successivamente come Morgan Hotel. Fu distrutto da un incendio nel 1886. 
Brown è stato un massone attivo per più di 60 anni, per un lungo periodo come segretario nella loggia di Tallahassee e per aver compilato un libro sulla massoneria. Brown morì a Tallahassee il 24 agosto 1867.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Thomas Brown

Governatori della Florida